Helvetica peut faire référence à :
 Confœderatio Helvetica, nom latin de la Confédération suisse ;
 Helvetica, police de caractères créée en 1957 par Max Miedinger ;
 Helvetica, série télévisée suisse diffusée en 2019 ;
 Helvetica Chimica Acta, revue scientifique.

Biologie 
 Ephedra distachya subsp. helvetica
 Inula helvetica
 Natrix helvetica
 Selaginella helvetica

Voir aussi